Мухамма́д Юну́с (; род. 28 июня 1940, деревня Батуа близ Читтагонга, Бенгалия, Британская Индия, ныне Бангладеш) — бангладешский банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития снизу. Глава и основатель Grameen Bank, пионер микрофинансирования и микрокредитования.

В 2008 году занял второе место в составленном Foreign Policy списке «100 глобальных мыслителей».

Биография 
Мухаммад Юнус родился 28 июня 1940 года в деревня Батуа близ Читтагонга, Бенгалия, в мусульманской семье ювелира, состоящей из девяти детей (Юнус был третьим рёбенком). Раннее детство Юнуса прошло в деревне, позже семья переехала в Читтагонг и Мухаммад поступил в местную школу. После он сдал вступительные экзамены в престижную Chittagong Collegiate School, показав 16-й результат из 39 тысяч студентов Восточного Пакистана. Во время школьного обучения Юнус активно участвовал в скаутском движении, путешествовал по Индии, Западному Пакистану, ездил в Канаду на Всемирный слёт скаутов. После школы Мухаммад учился в колледже Читтагонга, а в 1957 году поступил на экономический факультет Даккского университета.

После завершения обучения Юнус в качестве ассистента работал с известными экономистами Нурулом Исламом и Рехманом Собханом. В 1961 начал читать лекции в колледже Читтагонга, открыл прибыльную упаковочную компанию. В 1965 году Юнус получил престижную стипендию программы Фулбрайта для продолжения обучения в США, где в 1971 году окончил Университет Вандербильта (США), с учёной степенью доктора экономики. С 1970 до 1972 года был профессором экономики в Университете штата Теннеси. После этого занял должность преподавателя экономических дисциплин . С 1976 года Юнус стал менеджером проекта развития при университете.

В 1976 году Мухаммад Юнус вернулся на родину — в Бангладеш. Посетив одну из нищих деревень, он обнаружил, что её жители не могут вырваться из бедности из-за местных ростовщиков, так как те выдавали кредиты под такой высокий процент и на такие короткие сроки, что крестьяне не успевали реализовывать товар на рынке. В результате им приходилось продавать свою продукцию за гроши своим же кредиторам. Юнус оплатил долги бедных крестьян и начал сам выдавать им кредиты — маленькими суммами под мизерный процент и без всяких залогов и поручителей, но при условии расширения или открытия бизнеса, как правило, семейного. Многие тогда сочли поступок доктора Юнуса благородным чудачеством. Но вскоре выяснилось, что уровень невозврата по его маленьким ссудам — менее 3 процентов. Таким образом, Мухаммад Юнус разработал концепцию микрокредитования и создал свой Grameen Bank, став в 1983 году его генеральным директором. С 1996 года стал советником правительства Бангладеш. В 2006 году получил Нобелевскую премию мира за свой социальный и коммерчески успешный проект.

В 2017 году учёный был в числе известных в мире людей, подписавших письмо-воззвание к Совету безопасности ООН с просьбой принять меры для погашения конфликта в Аранане (Бирма), суть которого в репрессиях по отношению к этнической группе рохинджа.

Критика 
Идеи Юнуса неоднократно подвергались критике. Так, обозреватель The Guardian  в своей статье задавалась вопросом, не является ли микрофинансирование «неолиберальной сказкой». Она выяснила, что в большинстве случаев деньги, полученные заёмщиками тратятся не на открытие собственного дела, а на свадьбы, похороны, образование или лечение.

AntiCSR отмечало, что некоторые фирмы приписывают себе звание «социальных», на деле таковыми не являясь. Многие пытаются достичь статуса благотворительной организации. При этом, AntiCSR пришёл к выводу, что чётких критериев включения бизнеса в число социальных, нет.

Личная жизнь 
В 1967 году, во время обучения в Университете Вандербильта, Юнус познакомился с Верой Форостенко, дочерью русских иммигрантов из Нью-Джерси, изучавшей в институте русскую литературу. В 1970 году они поженились. Брак распался вскоре после рождения в 1979 году дочери Моники: Вера не хотела растить дочь в Бангладеш — и уехала с ней в Нью-Джерси, США. Моника стала известной оперной певицей. Юнус позже женился снова, на физике Манчестерского университета Афрози Юнус. В 1986 году у пары родилась дочь Дина.

Братья Юнуса также заняты в общественной работой. Мухаммед Ибрагим — профессор Даккского университета и основатель «The Center for Mass Education in Science», организации, занимающейся образованием девочек в сельских районах. Младший брат, Мухаммед Джахангир — известный в Бангладеш телеведущий и общественный деятель.

Библиография 
 Three Farmers of Jobra; Department of Economics, Chittagong University; 1974
 Planning in Bangladesh: Format, Technique, and Priority, and Other Essays; Rural Studies Project, Department of Economics, Chittagong University; 1976
 Jorimon and Others: Faces of Poverty (co-authors: Saiyada Manajurula Isalama, Arifa Rahman); Grameen Bank; 1991
 Grameen Bank, as I See it; Grameen Bank; 1994
 ; Public Affairs; 2003; ISBN 978-1-58648-198-8
 Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism; Public Affairs; 2008; ISBN 978-1-58648-493-4
 Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most Pressing Needs ; Public Affairs; 2010; ISBN 978-1-58648-824-6

На русском

Примечания

Ссылки 
 
 
 Современное устройство мира превратило людей в машины по производству денег — Мухаммад ЮНУС Интервью на сайте ИТАР-ТАСС
 Справка о Мухаммаде Юнусе и «Грамин банке» на форуме социального организатора.

Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Бангладеш
Почётные профессора ВШЭ
Почётные доктора университета Сан-Маркос
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Сиднейского университета
Почётные доктора Лёвенского католического университета
Почётные доктора Лувенского католического университета
Стипендиаты Фулбрайта
Выпускники Университета Вандербильта
Преподаватели Государственного университета Среднего Теннесси
Социальные предприниматели
Выпускники Даккского университета
Почётные граждане Парижа
Почётные доктора Флорентийского университета